Mayhem (englisch ‚Chaos‘, ‚Verwüstung‘) bezeichnet:

 Mayhem, eine norwegische Band
 Toxic Shock, eine deutsche Band
 Mayhem (Toyah-Album), ein Album von Toyah von 1985
 Mayhem (Imelda-May-Album), ein Album von Imelda May von 2010
 Mayhem (Film), ein US-amerikanischer Film von John D. Hancock von 2001 (Originaltitel: Suspended Animation)
 Mayhem Festival, ein amerikanisches Hard-Rock-/Metal-Festival
 WCW Mayhem, ein Wrestling-Event der World Championship Wrestling

Mayhem ist der Name folgender Personen:

 Monica Mayhem (* 1978), eine australische Pornodarstellerin